Arroyo Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Grande, Gutiérrez Zamora, ort, 
 Arroyo Grande, Guerrero, ort, 
 Arroyo Grande, Oaxaca, ort, 
 Arroyo Grande, Las Choapas, ort, 
 Arroyo Grande, San Luis Potosí, ort, 
 Arroyo Grande, Durango, ort,

USA 

 Arroyo Grande, Kalifornien, ort, San Luis Obispo County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar